Barkat Gourad Hamadou (* 1930, Tewao), un homme politique djiboutien
:
 Saïd Barkat (, * 1948, Biskra), un homme politique algérien
 Sidi Mohamed Barkat (* 1948, Oran), un philosophe algérien
 Khaled Barkat (* 1957, Alger), un chanteur, compositeur de musique et acteur algérien
 Hadi Barkat (* 1977, Alger), un écrivain, ingénieur et analyste algérien-vaudois
 Nir Barkat (), * 1959, Jérusalem), un homme d'affaires et homme politique israélien
 Reuven Barkat (), * 1959, Jérusalem), un homme politique israélien
 Yeshayahu Barkat

Bareket 

 Alona Bareket
 Elinoar Bareket
 Hagi Bareket

Voir aussi 
 Barakat
 Bareqet

Références 

Patronyme arabe
Patronyme algérien
Patronyme juif